The Longest Yard har flere betydninger:

 The Longest Yard (film fra 1974), film fra 1974
 The Longest Yard (film fra 2005), et remake af filmen fra 1974